Glüsingen ist der Name folgender Orte in der Lüneburger Heide, Niedersachsen:
 Glüsingen (Seevetal), Ortsteil von Seevetal im Landkreis Harburg
 Glüsingen (Betzendorf), Ortsteil von Betzendorf im Landkreis Lüneburg
 Glüsingen (Wittingen), Ortsteil von Wittingen im Landkreis Gifhorn
 Glüsingen, verkürzte Benennung für die ehemals selbständige Gemeinde Todtglüsingen, heute ein Ortsteil von Tostedt im Landkreis Harburg

Siehe auch:
 Glüsing
 Gut Glüsig